O nome Wipha foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Oceano Pacífico noroeste. Em 2001, uma versão incorreta do nome, Vipa foi utilizado para dar nome a outro ciclone tropical. Wipha foi dado pela Tailândia e é um comum nome feminino local.

 Tufão Vipa (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que afetou o sudeste do Japão.
 Tufão Wipha (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou Taiwan e atingiu a china, causando pelo menos 10 fatalidades.

Desambiguação